peut désigner :

 , album des Doors sorti le  ;
 , album de Rod Stewart sorti le  ;
 , album de Toto sorti le .